Apollóniai Diogenész, görög természetfilozófus (Kr. e. 499–428)
Szinópéi Diogenész, görög cinikus filozófus (Kr. e. 412–323)
Diogenész Oinomaosz, görög tragédiaköltő (Kr. e. IV. század)
Diogenész Laertiosz, görög történetíró (Kr. e. III-II. század)
Babilóni Diogenész, görög sztoikus filozófus (Kr. e. III-II. század)
Antóniosz Diogenész, görög író (I–II. század)